B61 peut faire référence à :

Armes 
 B61, une bombe nucléaire américaine ;
 Famille B61, une famille d'armes nucléaires américaines.

Médecine 
 Maladie due à des protozoaires, sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Bundesstraße 61, une route fédérale allemande reliant Bassum à Lünen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres